Louise Alexandra Marie Irene (Schloss Heiligenberg (Seeheim-Jugenheim), 13 juli 1889 — Stockholm, 7 maart 1965) was de tweede echtgenote van de Zweedse koning Gustaaf Adolf.

Zij werd als Louise van Battenberg geboren als tweede dochter van Lodewijk Alexander van Battenberg en prinses Victoria Maria van Hessen-Darmstadt, een kleindochter van Victoria van het Verenigd Koninkrijk. Zodoende was Louise een achterkleindochter van koningin Victoria. Ze is de tante van Philip Mountbatten, de latere echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth II.

Toen de Engelse Battenbergs in 1917, ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog, afstand deden van de Duitse titels, kreeg zij de naam Lady Louise Mountbatten.

Op 3 november 1923 huwde zij de Zweedse kroonprins Gustaaf Adolf die sinds 1 mei 1920 weduwnaar was, na het overlijden van zijn eerste echtgenote, Margaretha van Connaught.

Uit dit huwelijk kwam één doodgeboren dochtertje voort op 30 mei 1925.

Partner van de koning van Zweden
Louise Alexandra Marie Irene